Стефан Владислав II е крал на Сремската земя от 1316 до 1325 г. и претендент на сръбския престол.

Приживе Милутин не определя свой наследник за престола следствие от което Стефан Дечански се справя много лесно с другия претендент за рашкия престол – брат му Стефан Константин от милутиновия първи брак с дъщерята на тесалийския владетел Йоан I Ангел. 

През 1324 г. Стефан Дечански проводил делегация в Търново, която трябвало да убеди неговия доскорошен шурей Михаил Шишман да прекъсне помощта си за Владислав, но последвал категоричен отказ от страна на царя.

Родословие

Източници 

Средновековни сръбски владетели
История на Срем
Неманичи